Ліндсі Девенпорт і Яна Новотна були чинними чемпіонками, але цього разу брала участь лише Девенпорт, яка виступала в парі з Мері Джо Фернандес.

Девенпорт і Фернандес виграли титул, перемігши у фіналі пару Лорі Макніл і Гелена Сукова з рахунком 6–3, 6–3.

Сіяні пари 
Сіяних чемпіонок виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

 Ліндсі Девенпорт /  Мері Джо Фернандес (чемпіонки)
 Лорі Макніл /  Гелена Сукова (фінал)
n/a
 Ліза Реймонд /  Габріела Сабатіні (півфінал)

Сітка

Посилання 
 Peters International 1996 Women's Doubles Draw 

Жінки, парний розряд
Парний розряд